A 11-a ediție a Campionatului European de Atletism în sală s-a desfășurat între 1 și 2 martie 1980 la Sindelfingen, Germania. Au participat 237 de sportivi din 26 de țări.

Sală 
Probele au avut loc la Glaspalast din Sindelfingen. Acesta a fost inaugurat în anul 1977.

Rezultate
RM - record mondial; RE - record european; RC - record al competiției; RN - record național; PB - cea mai bună performanță a carierei

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii

Participarea României la campionat 
Patru atleți au reprezentat România.

 Adrian Proteasa – înălțime - locul 3
 Horia Toboc – 400 m - locul 4
 Fița Lovin – 800 m - locul 7
 Bedros Bedrosian – triplusalt - locul 14

Note

Legături externe 
  Sindelfingen European Indoor Championships la Asociația Europeană de Atletism
  1980 European Indoor la athleticspodium.com

Atletism
1980
Sindelfingen
Atletism